Урс (VI век; ит.: Sant'Orso d'Aosta; фр.: Saint Ours d'Aoste) — епископ Аостский. Дни памяти — 1 февраля, 17 июня.

По преданию, св. Урс был ирландцем по происхождению. Он проповедовал Христианство в области Динь.  Оппонент арианству, св. Урс сослужил в качестве архидиакона св. Иукунду (ит.: San Giocondo; фр.: Saint Joconde), . Когда арианин Полцеан (Polcean) стал епископом Аосты, св. Урс и несколько иных клириков оставили аостский собор и основались на месте современной .

Ссылки
Saints of February 1: Ursus of Aosta
Sant'Orso d'Aosta
The collegiate church of Saint Peter and Ursus in Aosta
Ярмарка Святого Урса

Святые Ирландии
Святые Италии
Католические святые
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту